Spojení písmen H a P může mít různé významy:

HP 
 Hewlett-Packard – nadnárodní firma vyrábějící elektroniku
 Hollow-point – typ střely (expanzivní). 
 Koňská síla (z anglického Horse power) – starší jednotka výkonu
 Panama – ITU prefix
 Harry Potter – iniciály odkazující na stejnojmennou sérii děl Joanne Rowlingové, nebo přímo na jejich ústřední postavu
 vysoký tlak (z anglického high pressure)
 hnědá lesní půda – v klasifikaci půd
 hit point – počet životů ve hře
 hygiena práce, často ve spojení BOZP a HP

hp 
 Koňská síla (z anglického Horse power) – starší jednotka výkonu
 vysoký tlak (z anglického high pressure)
 hp (společnost) – americká společnost vyrábějící počítače, notebooky a tiskárny

hP 
 hektopascal – nesprávný tvar zkratky jednotky tlaku, sto pascalů (správně hPa)

Zkratky
Značky